«Чума» — название фильмов:
 «» — Канада—США, 1979.
 «Чума» — Франция—Великобритания—Аргентина, 1992.
 «Чума» — США, 2006.
 «» — Австралия, 2014. См. также 
 «Чума зомби» — Великобритания, 1966.
 «Боги чумы» — ФРГ, 1970.
 «» — США, 2006.
 «Чумной город» — США, 2008.
 «» — США, 2012.